Гија дел Порвенир има више значења:

 Гија дел Порвенир (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Гија дел Порвенир (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику